Ryde har flere betydninger:
 steder
 Ryde (Lolland Kommune) – en landsby på Lolland
 Ryde (Holstebro Kommune) – en by nær Holstebro
 Ryde Sogn (Lolland Kommune)
 Ryde Sogn (Holstebro Kommune)
 Ryde, England – en by på Isle of Wight i England
 Ryde, Sydslesvig – en kommune i Kreis Slesvig-Flensborg i Tyskland
 Ryde, Munkbrarup - en landsby i Munkbrarup Kommune i Tyskland
 andet
 Ryde (handyr) – et gammelt ord for et handyr (mods. tæve)
 Ryde (lille lav skov eller krat)- sønderjysk udtale: rye